Dryas (nimfa), nimfa de la mitologia grega 
 Dryas (gènere) o Drias, gènere de plantes herbàcies perennes de la família de les rosàcies 
 Dryas gènere de papallones amb una sola espècie, Dryas iulia